Vodafone Arena steht für:

 Vodafone Arena (Istanbul), Fußballstadion in Istanbul, Türkei
 Vodafone Arena (Suva), Mehrzweckhalle in Suva, Fidschi 
 Vodafone Arena, ein früherer Name der Hisense Arena, Mehrzweckhalle in Melbourne, Australien